Ел Солар има више значења:

 Ел Солар (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Солар (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Солар (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику